Boim pode-se referir a:
São Vicente de Boim - freguesia do concelho de Lousada, Portugal
Boim (Pará) - vila do município de Santarém, Pará, Brasil
 Vila Boim - freguesia do concelho de Elvas, Portugal

Desambiguação